Blairgowrie (Schotland), een plaats in Schotland
 Blairgowrie (Victoria), een plaats in Victoria, Australië
 Blairgowrie (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika